Plaats in Indonesië
 Sungai Rawa (Batang Tuaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Sungai Rawa (Sungai Apit), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau